Název Dlouhá Lhota má více sídel:
 Dlouhá Lhota (okres Blansko) – obec v okrese Blansko
 Dlouhá Lhota (okres Mladá Boleslav) – obec v okrese Mladá Boleslav
 Dlouhá Lhota (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Dlouhá Lhota (okres Tábor) – obec v okrese Tábor

 Dlouhá Lhota – část obce Maršovice v okrese Benešov

 Dlouhá Lhota